Brecha - uma rocha clástica formada de fragmentos grandes e angulosos
Brecha - um jornal uruguaio
Vulnerabilidade (computação)
Moacir Bernardes Brida -  mais conhecido como Brecha, foi um futebolista brasileiro

Veja também
Fissura
Fratura

Desambiguação